O furacão Dora foi a quarta tempestade a ser nomeada, o segundo furacão e um dos seies furacões maiores da temporada de furacões no Atlântico de 1964. Dora foi o primeiro furacão e até 2008 o único em tocar terra na região da primeira costa da Flórida; mais especificamente na área metropolitana de Jacksonville. Antes de chegar à costa do condado de St. Johnson justo antes da meia-noite de 10 de setembro de 1964, nenhum furacão tinha golpeado o nordeste da Flórida desde que se têm registros a partir de 1851.

História meteorológica

Ver também 
 Ciclone tropical

Ligações externas (em inglês) 

 Imagens históricas dos furacões da Flórida (Arquivo estatal da Flórida).

Dora
1964 nos Estados Unidos
Dora